Hoop Sepak Takraw is een onderdeel tijdens de Aziatische Indoorspelen. Het onderdeel staat sinds de Aziatische Indoorspelen 2005 op het programma. Hoop Sepak Takraw is een van de varianten van Sepak Takraw.

Heren

Vrouwen

Medaillespiegel 

Sport op de Aziatische Indoorspelen